São Joaquim da Barra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Joaquim da Barra (ort), São Paulo, 
 São Joaquim da Barra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar